Spojení písmen W a C může mít různé významy:

 Splachovací záchod – , tj. „vodní záchod“, nástupce suchého záchodu
 tvrdou sloučeninu karbid wolframu – viz slinutý karbid
 příkaz wc v unixu pro určení počtu slov (word count)
 WC (rapper) – americký rapper
 Wikimedia Commons
 Windows Commander neboli Total Commander
 Wing Commander
 Dodge WC – americký armádní automobil

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky